Драгош се може односити на:
 Драгош (име), српско мушко име
 Драгош (Битољ), насељено место у општини Битољ, Северна Македонија
 Драгош (велики жупан), српски великаш